Gesca limitée es una filial de Power Corporation. Publica siete periódicos en Quebec y Ontario: La Presse, Le Soleil, La Voix de l'Est, La Tribune, Le Nouvelliste, Le Droit (un periódico de Ottawa publicado en Ontario y Quebec) y Le Quotidien. Impone a sus periódicos una política federalista, contra la independencia de Quebec.

Empresas de Canadá
Empresas de medios de comunicación
Empresas de telecomunicaciones de Canadá
Empresas de televisión